

Persone 
 Benni Bødker – scrittore danese
 Cecil Bødker – scrittrice e poetessa danese
 Henrik Bødker – calciatore danese, centrocampista
 Mads Bødker – ex hockeista su ghiaccio danese
 Mikkel Bødker – hockeista su ghiaccio danese